Кратер Блисс () — небольшой ударный кратер на северо-западе от кратера Платон на видимой стороне Луны. Название дано в честь английского астронома Натаниэля Блисса (1700—1764) и утверждено Международным астрономическим союзом в 2000 г.

Описание кратера 

Кратер Блисс лежит в материковой гористой местности между Морем Дождей на юге и Морем Холода на севере. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 22,9 км, глубина 1,78 км. 

Кратер имеет чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна. Высота вала над окружающей местностью составляет 780 м, объем кратера приблизительно 240 км³.

До получения собственного наименования в 2000 г. кратер имел обозначение Платон А (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Блисс на карте LAC-12.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны